Sigl steht für:
 Name einer Privatbrauerei in Obertrum bei Salzburg, Österreich, siehe Trumer Privatbrauerei
 Name der Wiener Neustädter Lokomotivfabrik

Sigl ist der Name von Ortsteilen in Bayern:
 Sigl (Neuötting), Ortsteil der Stadt Neuötting, Landkreis Altötting
 Sigl (Vilseck), Ortsteil der Stadt Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach

Sigl ist ein Familienname:
 Albert Sigl (* 1953), niederbayerischer Schriftsteller
 August Sigl (1868–1936), Bezirksvorsteher des 10. Wiener Gemeindebezirks Favoriten
 Edip Sigl (* 1985), deutsch-türkischer Koch
 Gebhard Paul Maria Sigl (* 1949), österreichischer Ordensgeistlicher
 Georg Sigl (1811–1887), österreichischer Maschinen- und Lokomotivfabrikant
 Georg Sigl (Informatiker) (* 1962), deutscher Hochschullehrer
 Günther Sigl (* 1947), deutscher Musiker
 Hans Sigl (* 1969), österreichischer Schauspieler
 Ignaz Sigl (1902–1986), österreichischer Fußballspieler
 Josef Sigl (?–1928), österreichischer Automobilrennfahrer
 Johann Baptist Sigl (1839–1902), bayerischer Journalist und Herausgeber sowie Politiker
 Katharina Sigl (1802–1877), deutsche Sopranistin, siehe Katharina Vespermann
 Maximilian Sigl (* 1994), deutscher Eishockeytorwart
 Melanie Sigl (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Ramses Sigl (eigentlich Ramses Hamdan, * 1962), deutscher Choreograph
 Robert Sigl (* 1962), deutscher Filmproduzent
 Robert Sigl (Politiker) (* 1943), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Rudolf Sigl (1928–1998), deutscher Geodät
 Susanne Sigl, deutsche Sängerin, Songwriterin, Fotografin und Produzentin
 Viktor Sigl (* 1954), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Wolfgang Sigl (* 1972), österreichischer Ruderer

Siehe auch:
 Siegel (Begriffsklärung)
 Siegl
 Sigel (Begriffsklärung)